Die Kategoria e parë 2004/05 war die 57. Spielzeit der zweithöchsten albanischen Fußballliga und die siebte Saison unter diesem Namen. Sie begann am 12. September 2004 und endete am 14. Mai 2005.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die ersten beiden Vereine stiegen in die Kategoria Superiore auf. Die zwei letzten Teams stiegen in die Kategoria e dytë ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Meisterfinale 
Die beiden punktgleichen Teams an der Tabellenspitze ermittelten in einem Spiel den Meister.

|}

Weblinks 
 Albania Second Level auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05